Воя:
 Воя — по-древнерусски «Войско».

Населённые пункты 
 Воя — село в Кировской области.
 Воя — посёлок в Румынии.

Реки 
 Воя — река в Архангельской области, приток Верхней Тёлзы.
 Воя — река в Архангельской области, приток Кянды.
 Воя — река в Архангельской области, приток Лёкшмы.
 Воя — река в Архангельской области, приток Тёгры.
 Воя — река в Вологодской и Костромской областях, приток Ихалицы.
 Воя — река в Кировской области, приток Вятки.
 Воя — река в республике Коми, приток Печоры.
 Воя — река в Ленинградской области, приток Сабы.
 Воя — река в Свердловской и Тюменской областях, приток Ликины.

Озёра 
 Воя — озеро в Норвегии.

Примечания